Псковская область — самый западный (после полуэксклава, Калининградской области) субъект Российской Федерации. Входит в Северо-Западный федеральный округ. На севере граничит с Ленинградской, на востоке — с Новгородской и Тверской, на юго-востоке — со Смоленской областями. Имеет государственную границу: на западе — с Латвией (214 км) и Эстонией (270 км), на юго-западе и юге — с Белоруссией (305 км). 
Псковская область — единственная область в России, которая граничит сразу с тремя государствами (среди субъектов Российской Федерации таким положением также обладает Республика Алтай).

Площадь территории области составляет 55 399 км². С севера на юг протяжённость составляет 380 км, а с запада на восток 260 км.

Численность населения по состоянию на 1 января  года —  жителей. Средняя плотность населения — 11 чел./км².

В Псковской области более 3 тысяч озёр, в том числе четвёртое по величине в Европе — Псковско-Чудское озеро.

Главные реками являются: Великая (430 км); Ловать (530 км, в том числе в области — 250 км); Плюсса (280 км, в том числе в области — 247 км); Исса, левый приток Великой, (174 км); Шелонь (248 км, в том числе в области — 171 км); Черёха, правый приток Великой, (145 км); Желча (107 км); Пскова, правый приток Великой, (102 км).

Территорию Псковской области пересекают Федеральные автомагистрали: 
  (Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига)
  (Санкт-Петербург — Псков — Остров — Опочка — Невель — Витебск).

Обе автомагистрали пересекаются в Пустошке.

Область пересекает развитая в досоветское и советское время железнодорожная сеть на направлениям: 
 с севера на юг:
  Санкт-Петербург-Витебский ход (Санкт-Петербург — Витебск): из Новгородской области через Дно, Дедовичи, Бежаницы (станция Сущёво), Локню, Новосокольники и Невель (далее в Беларусь);
 Санкт-Петербург-Варшавский ход (Санкт-Петербург — Варшава): из Ленинградской области через Плюссу, Струги Красные, Псков, Остров и Пыталово (далее в Латвию);
 Псково-Нарвская и Псково-Полоцкая железные дороги (представляют по своей сути единое целое, частично функционирует участок Сланцы — Гдов, остальное разобрано: Нарва — Псков — Полоцк): из Ленинградской области через Гдов, Псков, Пушкинские Горы (станция Тригорская), Опочку и Идрицу (далее в Беларусь).
 с запада на восток:
  Бологое-Псковский ход (Бологое — Псков, километраж из Рыбинска): из Новгородской области через Дно и Порхов;
 Псково-Рижская железная дорога (Псков — Рига): через Печоры (далее в Эстонию и Латвию), совместно с предыдущей представляют собой единый широтный ход;
 Бологое-Полоцко-Седлецкая железная дорога (Бологое — Полоцк — Седльце): из Тверской области через Великие Луки и Невель (далее в Беларусь);
 Московско-Виндавская железная дорога (Москва — Вентспилс, или же Рижский ход: Москва — Рига): через Кунью, Великие Луки, Новосокольники, Пустошку, Идрицу и Себеж (далее в Латвию);
 Пыталово — Гулбене — Иерики (полностью разобрана).

Таким образом, железнодорожными узлами являются станции: Псков-Пассажирский, Дно, Новосокольники, Великие Луки и Невель (I и II), а также бывшие — Идрица и Пыталово.

Рельеф и ландшафт 

Псковская область расположена на северо-западе Восточно-Европейской (Русской) равнины. Рельеф преимущественно низменно-холмистый (средняя высота — 110 м над уровнем моря) с тремя явно выделяющимися возвышенностями: Лужская возвышенность на севере области с максимальной высотой 204 м (гора Кочебуж), Судомская возвышенность в средней части с высшей точкой 293 м (гора Судома) и Бежаницкая возвышенность на юге с максимальной высотой всей области — 339 м (Лобновский массив, в том числе Липницкая (339,1 м) и собственно гора Лобно высотностью 337,9 м).

На западе в Печорском районе находятся восточные склоны возвышенности Хаанья (заходящей с территории Эстонии и Латвии), а на юго-востоке — западные склоны Валдайской возвышенности на границе с Тверской областью, переходящее в Усмынское поднятие. На юге на границе с Белоруссией расположены северные участки Невельско-Городокской возвышенности. Между ней и Бежаницкой находится Вязевская возвышенность с высотностью до 264 м, переходящая на юг в Невельское поднятие (до 201 м), на запад — в Себежские гряды (до 202—213 м), на восток — в Великолукские гряды (включая Воробьёвы горы, 160—210 м).

Минимальная высота области — урез Псковско-Чудского озера — составляет 30 м над уровнем моря.
В западной части региона находится Псковская низменность, по которой течёт река Великая,
а на востоке — Приильменская низменность, по которой течёт вторая главная водная артерия области — река Ловать. На севере между Лужской и Судомской возвышенностями находится Хиловская низина, а в средней части области (между Судомской и Бежаницкой возвышенностями) — Соротская низина. На крайнем севере находится Плюсско-Лужская низменность.

Около 38 % территории области составляют леса (20 685 км², в том числе 12 135 км² занимают лиственные леса, 8550 км² — хвойные леса).
Около 6 % — водоёмы (3130 км²). Около 10 % — болота (вместе с заболоченными территориями — 16 % или до 8500 км²).

Полезные ископаемые 
Псковская область обладает запасами следующих видов полезных ископаемых (в скобках — запасы на 1 января 2011 года и добыча в 2010 году):
 Торф (запасы в 2011 году — 563,2 млн т, добыча в 2010 году — 58,7 тыс. т)
 Песчано-гравийный материал (108,9 млн м³ и 832,2 тыс. м³)
 Песок (94,4 млн м³ и 804,1 тыс. м³)
 Глины легкоплавкие (44,7 млн м³ и 101,3 тыс. м³, в т.ч. кирпично-черепичные глины (27,5 млн м³ и 65,7 тыс. м³), керамзитные глины (17,2 млн м³ и 35,6 тыс. м³))
 Известняковый строительный камень, щебень (55,7 млн м³ и 214,5 тыс. м³)
 Сапропель и лечебные грязи (53,2 млн т и 172 кг)
 Гипс (521,6 тыс. т, добычи нет)
 Песок формовочный (5,4 млн т запасы и 88,2 тыс. т добыча в 2010 году)
 Песок стекольный (1,05 млн т)
 Глины тугоплавкие (21,1 млн т; 55 тыс. т)
 Глины цементные (9,6 млн т)

Озёра 

В Псковской области расположено (частично) Псковско-Чудское озеро (включающее Чудское, Псковское и Тёплое озёра). 56 % его площади относится к России — Псковской области — (1990 км² или от 2026 км² до 2100 км²) и 44 % принадлежат Эстонии (около 1565 км² или до 1529 км² (43 %) по эстонским данным). Также в Псковской области расположены 3432 малых озера общей площадью 1140 км².

Крупнейшие озёра Псковской области (площадью более 10 км² или свыше 1000 га):

Реки 

Вся озёрно-речная система области относится к бассейну Балтийского моря, в частности, к бассейнам трёх рек:
 Нарва
 бассейн Псковско-Чудского озера
 бассейн реки Великой
 бассейны рек Пскова, Черёха, Сороть, Алоля, Исса, Синяя, Утроя, Кухва, Веда, Кудеб, Каменка и др.
 бассейны рек Желча, Чёрная, Черма, Толба, Гдовка и др.
 бассейн реки Плюсса
 бассейны рек Люта, Чёрная, Курея, Яня и др.
 Нева (Ладожско-Онежский бассейн)
 бассейн реки Волхов
 бассейн озера Ильмень
 бассейн реки Шелонь
 бассейны рек Ситня, Удоха, Уза, Судома, Белка, Полонка и др.
 бассейн реки Ловать
 бассейны рек Полисть, Хлавица, Локня, Насва, Балаздынь, Кунья и др.
 Западная Двина
 бассейны рек Жижица, Двинка, Усвяча, Дрисса (в том числе: Свольна, Нища, Уща) и др.

Крупнейшие реки области:

Болота 
Болота занимают около 8 — 10 % территории области. Вместе с заболоченными территориями — до 16 % или до 8500 км². Всего в регионе 184 болота общей площадью 4625,5 км², наиболее крупными из которых являются болота на территории заповедников: Рдейское (Полистовская система болот, площадь 900 км², Бежаницкий район), Бранские (Глажные) мхи с Липовик-Лудавским болотом (площадь 214 км², юг Гдовского района), Дубец (104 км², Бежаницкий район), Славковское (102 км², Порховский район), Никандровское (102 км², Порховский район), Дубборское (75 км², Псковский район), Шелоховский мох (71 км², север Великолукского района), Цавны-Кокты (69 км², Красногородский район), Красный мох (69 км², Псковский район), Красный мох (53 км², Островский район), Липовый мох (53 км², Усвятский район), Крипецкое (52 км², Псковский район) и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карты Псковской области